

Anni 
87 – anno del I secolo d.C.
87 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
87 Sylvia – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
87 – numero atomico del Francio (Fr).

Matematica 
87 – numero naturale

Simbologia 
 87 nella smorfia corrisponde ai "pidocchi".